Уиллард () — мужское имя в англоязычных странах.

Фамилия 
 Уиллард, Джесс (1881—1968) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира.
 Уиллард, Том (1953—1994) — американский актёр.
 Уиллард, Фред (1939—2020) — американский актёр и комик.
 Уиллард, Фрэнсис (1839—1898) — американская общественная деятельница, феминистка и реформатор.

Кино 
 «Уиллард» (2003) — художественный фильм, ремейк одноимённого фильма 1971 года.